Els halonopròctids (Halonoproctidae) formen una família de aranyes migalomorfes descrita per Pocock el 1901 com un a subfamília dels ctenízids (Ctenizidae).

És una família de nova creació. Abans formaven part de la família dels ctenízids i el 2018 es va acordar constituir-los com una família nova. És un grup amb una àmplia distribució al nord i centre d'Amèrica, Australàsia, Àsia, el sur d'Europa i el nord d'Àfrica. Una espècie, Ummidia asperula, s'ha trobat a Veneçuela (Amèrica del Sud).

Són d'una mida mitjana, de colors foscos (des del marró suau al negre) normalment sense marques, i viuen en caus amb alguna classe de tapa com a porta. Són poc peludes i amb poques espines. L'estèrnum és més llarg que ample. Els ulls estan distribuïts en dues o tres files.

Taxonomia 
El grup fou descrit per R. Jo. Pocock el 1901, com a subfamília Halonoproctinae dins la família Ctenizidae. La subfamília va ser anomenada a partir del gènere Halonoproctus. Halonoproctus actualment es considera com una sinònim del gènere Cyclocosmia, tot i que es manté la denominació Halonoproctinae. El 2006 es realitzaren anàlisis de la filogènia molecular dels ctenízids i es va observar parafiletisme i polifília. Un estudi recent, el 2018, va determinar que dels 9 gèneres de la família, sis de la subfamília Halonoproctinae havien de passar a formar una nova família: els Halonoproctidae. La ubicació dels altres tres gèneres no queda clara; per això, en el cladograma que es presenta, queden ombrejats en groc.

Gèneres 
Segons el World Spider Catalog amb data de maig del 2018, s'accepten els següents gèneres. La família és dividida en dues subfamílies.

 Halonoproctinae Pocock 1901
 Bothriocyrtum Simon, 1891
 Cyclocosmia Ausserer, 1871
 Hebestatis Simon, 1903

 Ummidiinae Ortiz, 2007
 Conothele Thorell, 1878
 Latouchia Pocock, 1901
 Ummidia Thorell, 1875

Referències

Vegeu també 
 Llista d'espècies d'halonopròctids